Holma (spinnengeslacht), een spinnengeslacht
 Holma (Malmö), een wijk in het Zweedse stad Malmö